Kröhnert oder Kroehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Lilly Kröhnert (1912–1996), deutsche Malerin und Bildhauerin
Reiner Kröhnert (* 1958), deutscher Kabarettist
 Sebastian Kroehnert (* 1980), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kroenert
 Crönert
 Grönert